Името Крета носят две български села:

 Крета, област Враца
 Крета, област Плевен